Osoby noszące nazwisko Ibragimov
 Aziz Ibragimov (ur. 1986) – uzbecki piłkarz
 Bahodir Ibragimov (1945–2013) – uzbecki piłkarz i trener